Le   d'armée,  ou XXIX corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée (XXIX. Armeekorps) de la Heer (armée de Terre) pendant la Seconde Guerre mondiale

Italie
  corps d'armée du Regio esercito

Homonymie d'unités militaires